Сен-Кристоф-ан-Базель:

 Сен-Кристоф-ан-Базель — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён. 
 Сен-Кристоф-ан-Базель — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Исудён.